Клинцы — топоним:

Казахстан 
 Клинцы — село в Бурабайском районе Акмолинской области.

Россия 
 Клинцы́ — город в Брянской области России, административный центр Клинцовского района и Клинцовского городского округа.
 Клинцы — деревня в Думиничском районе Калужской области
 Клинцы — посёлок Хомутовского района Курской области
 Клинцы — посёлок в Грачевском районе Оренбургской области.

Сербия 
 Клинци — село в общине Валево, Колубарский округ.

Украина 
 Клинцы — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Клинцы — село в Дубенском районе Ровненской области.

Другое 
 Клинцы — железнодорожная станция в одноимённом городе Брянской области (Россия).
 Название бренда, выпускаемого Клинцовским автокрановым заводом